Talhaus ist Name oder Namensbestandteil von

Orten:
 Bahnstation Talhaus, Ort im Stadtgebiet von Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Talhaus (Bubendorf), Siedlungsplatz und Bahnhof der Gemeinde Bubendorf, Bezirk Liestal, Kanton Basel-Landschaft

Gebäuden:
 Talhaus (Horb am Neckar), Bauwerk in der Altstadt von Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Talhaus (Radeberg), Baudenkmal in der Einrichtung Kleinwachau – Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg, Ortsteil Liegau-Augustusbad, Stadt Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Talhaus (Schafisheim), Baudenkmal in Schafisheim, Bezirk Lenzburg, Kanton Aargau; siehe Liste der Kulturgüter in Schafisheim
 Talhaus (Wachwitz), Kulturdenkmal in Wachwitz, Stadt Dresden, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Wachwitz

Siehe auch:

 Talhausen